Elyze est un ancien système d'aide au vote sous forme d'application mobile pour l'élection présidentielle puis les élections législatives françaises de 2022.

Histoire 

L'application Elyze est co-créée par deux étudiants, Grégoire Cazcarra et François Mari, rejoints par Gaspard Guermonprez, Wallerand Moullé-Berteaux et une trentaine de bénévoles du mouvement citoyen apartisan Les Engagés. L'idée originale de cette application est de lutter contre le taux d'abstention élevé chez les jeunes.

L'application est lancée le . Son code source est rendu public le .

Le même jour, Google retire Elyze de son Play Store en attendant que l'application déclare explicitement qu'elle n'est liée à aucune institution gouvernementale. Elle est remise en ligne le .

Elyze devient l'application la plus téléchargée en France en janvier 2022 avec plus d'un million d'utilisateurs en moins de 2 semaines. Le , l'application franchit le seuil symbolique des 2 millions de téléchargements.

Le , une mise à jour transforme l'application pour l'adapter au second tour de l'élection présidentielle.

Le , une mise à jour est annoncée pour adapter l'application aux élections législatives françaises de 2022.

Fonctionnement

Principe 

Elyze souhaite proposer une lecture ludique des enjeux des scrutins majeurs français que sont l'élection présidentielle et les élections législatives.

Sur l'interface principale, les éléments de programme (anonymisés) des principaux candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle  s'affichent l'un après l'autre avec un bouton . L'ordre d'affichage des propositions mêle les thèmes et les candidats/partis de façon aléatoire. L'utilisateur swipe vers la gauche de l'écran s'il n'est pas d'accord, et vers la droite s'il l'est. À partir de 50 propositions, une notification apparaît régulièrement, permettant de consulter la tendance : un podium s'affiche alors, censé présenter les trois candidats ou partis étant le plus en accord avec l'utilisateur.

Utilisation des données personnelles 

À l'ouverture de la première version de l'application, une boîte de dialogue s'affichait, permettant d'y saisir une date de naissance, un code postal ainsi que des intentions de vote en 2017 et en 2022, ce qui a pu susciter des craintes quant à son utilisation des données personnelles collectées et entraîné une surveillance de la CNIL. Dès le lendemain du lancement de l'application, Grégoire Cazcarra se défend de toute exploitation non consentie. Il rappelle que d'une part, ces renseignements sont facultatifs et anonymisés, et que, d'autre part, aucun ne sera vendu à un parti politique. Après avoir conservé ces données pendant un temps , les développeurs annoncent le  les avoir toutes effacées et cessé d'en recueillir de nouvelles.

L'analyse de l'application réalisée par Exodus Privacy sur la version 1.4.1 actualisée en date du , dénombre la présence de 9 pisteurs et de 21 demandes d'autorisations, dont 3 classés niveau 'Dangereux' ou 'Spécial' selon les niveaux de protection de Google.

Critiques

Accusations de non neutralité 

Bien qu'Elyze se veuille , elle a été plusieurs fois accusée de . En effet, les premiers jours, lorsqu'on acceptait toutes les propositions, l'application, au lieu d'afficher un podium avec tous les candidats à égalité, présentait Emmanuel Macron en tête, suivi par Anne Hidalgo puis Yannick Jadot.

Le , Jean-Luc Mélenchon dénonce « un coup tordu » sur son compte Twitter. Les créateurs répondent qu'il s'agit d'un bug : chaque candidat est numéroté par défaut, et, en cas d'égalité parfaite, celui ayant le plus petit numéro était présenté en premier. Cet ordre par défaut est remplacé par l'ordre alphabétique du nom de famille, en attendant la version suivante (), qui implémente une fonction ex æquo.

Le , Grégoire Cazcarra, l'un des fondateurs de l'application, est nommé  au cabinet de la secrétaire d’État auprès de la Première ministre Élisabeth Borne.

Mauvaise protection en écriture 

Le , Mathis Hammel déclare avoir réussi à ajouter la fausse proposition . Il annule immédiatement sa modification, puis révèle que , tout en assurant que . Désormais, les données relatives aux candidats sont protégées en écriture et le code source est ouvert.

La version open source ne reçoit plus de mise à jour depuis la version 1.3.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Système d'aide au vote
 Droit de vote en France

Logiciel pour iOS
Logiciel pour Android
Produit lancé en 2022
Application mobile